Оли́вия Бонами́ (; 21 сентября 1972, Париж) — французская актриса.

Биография 
Оливия родилась 21 сентября 1972 года в Париже. Сниматься в фильмах начала с 1993 года (фильм «Le Petit Garçon»). По данным, опубликованным на IMDb (крупнейшей база данных подобной информации) на настоящее время Оливия Бонами снялась в 33 фильмах и сериалах.

Личная жизнь 
Оливия живет в Париже, недалеко от Бастилии, со своим гражданским мужем Роменом Дюрисом. У пары двое сыновей (2009, 2013)

Фильмография

Примечания